SHARE war ein europäisches Forschungsprojekt zur Vernetzung und Nutzung moderner IT-Lösungen an größeren Einsatzstellen.

Ziel war es, unter Erzeugung eines Daten-Funknetzes unter anderem Einheiten per GPS oder Galileo-System zu orten und zu führen, interaktive Karten und Live-Satelliten-Bilder in der Einsatzleitung nutzen zu können oder auch einfach nur Sprecheingaben in einem PDA zu versenden und somit den Einsatzstellenfunk zu entlasten. Neben GPS/Galileo sollte auch auf andere moderne IT-Lösungen, wie zum Beispiel UMTS und WLAN zurückgegriffen werden um ein mobiles Datenfunknetz zu erzeugen.

An dem Projekt nahmen neun Partner teil. Aus Deutschland waren die Universität Paderborn, Siemens, das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme und die Feuerwehr Dortmund beteiligt. Die weiteren Projektpartner waren Telisma (Frankreich), Loquendo (Italien), die Aristoteles-Universität Thessaloniki (Griechenland), Tele Atlas (Belgien) und das NCSR Demokritos (Griechenland).

Das Projekt hatte eine Laufzeit von drei Jahren und wurde am 1. November 2004 gestartet. Es wurde bei einem Gesamtvolumen von 4,78 Millionen Euro von der Europäischen Union mit 2,86 Millionen Euro gefördert.

Weblinks 
 
 

Internationales Forschungsprojekt
Feuerwehr
Technologiepolitik der Europäischen Union
Forschungspolitik der Europäischen Union
Telekommunikationspolitik der Europäischen Union